Никола́й Су́хов:
 Сухов, Николай Дмитриевич (1914—1983) — заместитель командира эскадрильи бомбардировочного полка, Герой Советского Союза.
 Сухов, Николай Логинович (1905—1948) — генерал-майор.
 Сухов, Николай Юрьевич (род. 1962) — советский и российский футболист.